ФК Сутјеска се односи на више фудбалских клубова: 

 ФК Сутјеска Бачко Добро Поље
 ФК Сутјеска Фоча
 ФК Сутјеска Никшић